Dłutowo ist ein polnischer Ortsname:
 Dłutowo (Naruszewo), Dorf im Powiat Płoński, Woiwodschaft Masowien
 Dłutowo (Pisz), Ortsstelle im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren